Інсургенти, лат. insurgentes, від Insurgens — «повстанці».

Інсургенти — збройні загони цивільного населення, що протистоять владі.

Також:
 Інсургент (фільм) — американський фільм, що вийшов у прокат у березні 2015, продовження фільму «Дивергент».
 Інсургент (корабель) — вітрильний фрегат французького військово-морського флоту, захоплений США в 1799 році і включений до складу американського флоту.